Микрофазное разделение (также микрофазное расслоение) () — самопроизвольное формирование в растворе или расплаве привитых блок-сополимеров микро- и наноразмерных областей (доменов) с преимущественным содержанием сегментов (фрагментов) только одного типа.

Описание 

Макромолекулы блок-сополимеров и молекулы поверхностно-активных веществ содержат в своем составе сегменты (блоки) различной химической природы. Для смесей гомополимеров даже одного гомологического ряда незначительная несовместимость компонентов может приводить к фазовому расслоению раствора или расплава. Наличие химической связи между участками молекул различной химической природы в блок-сополимерах и поверхностно-активных веществах препятствует возникновению такого макроскопического фазового расслоения, вместо которого в растворе и расплаве этих соединений под действием сил межмолекулярного взаимодействия возникает так называемое микрофазное разделение — пространственное разделение на области, содержащие, преимущественно, определенный тип функциональных групп. Размеры этих микрообластей сравнимы с размерами самих макромолекул.

Результатом микрофазового разделения являются мицеллярные или иные типы организованных структур. Например, в расплаве диблок-сополимера, макромолекулы которого состоят из двух соединенных полимерных цепей (условно — типов A и B), при микрофазовом расслоении могут образовываться упорядоченно расположенные ламели (слои), цилиндры или сферические области; возможно также образование двусвязных структур. Образование блок-сополимерами упорядоченных структур с периодом порядка длины световой волны (фотонных кристаллов) представляет интерес для использования в различных оптических устройствах.

Литература 
 Хохлов А. Р. Статистическая физика наносистем, физика «мягких» сред, компьютерное моделирование. Курс лекций: Фундаментальные основы нанотехнологий, 2010.
 Бирштейн Т.М. Конформации макромолекул // Соросовский образовательный журнал. 1996. №11. С. 26–29.

Ссылки 

Полимеры
Нанотехнология